La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona acull els graus en els àmbits de les ciències matemàtiques i de la computació. Engloba els departaments d'Àlgebra i Geometria, Probabilitat, lògica i estadística i Matemàtica aplicada i anàlisi. Des de l'any 2015, arran de les reformes de les estructures universitàries de la Universitat de Barcelona impulsada per l'equip rectoral d'en Didac Ramirez els tres departaments s'unifiquen en un únic anomenat Departament de Matemàtiques i Informàtica.

La Facultat, està fortament vinculada a l'Institut de Matemàtica i la Barcelona Graduate School of Mathematics.

Professorat cèlebre 
 Pilar Bayer i Isant

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web de la Facultat de Matemàtiques
 Pàgina web del Departament d'Àlgebra i Geometria 
 Pàgina web del departament de Probabilitat, lògica i estadística
 Pàgina web del departament de Matemàtica aplicada i anàlisi 

Matematiques